

Patronyme
 Albert de Longeaux (1809-1857) ingénieur en chef des ponts et chaussées sur le canal de Nantes à Brest et les canaux bretons
Dominique Joseph Marie André de Longeaux (1931-), Général français
 Hinarani de Longeaux (1990-), mannequin français (descendante d'Albert de Longeaux)
 Louis-Arthur Longeaux (1908-1996), haut fonctionnaire français.
Ainsi que tous les membres de l'unique famille de Longeaux

Toponyme
 Longeaux, commune française située dans le département de la Meuse, en région Grand Est.